Међународно првенство Италије је тениски турнир и за мушкарце и за жене. За мушкарце је турнир Мастерс серије, а за жене турнир WTA 1000 серије. Овај турнир се најпре играо у Милану (1930—1934), а онда је 1935. премештен у Рим. Није се одржавао у периоду 1936-1949, а онда је настављен 1950. Део Опен ере постао је 1969.

Поени и новчана награда (2021)

Мушкарци 

Извор:

Жене 

Извор:

Протекла финала

Мушкарци појединачно

Жене појединачно

Мушки парови

Женски парови 
'''Од 1968. године

Рекорди

Мушкарци 
Највише титула:  Рафаел Надал (10 титула)
Највише финала:  Рафаел Надал и  Новак Ђоковић (12 финала)
Највише узастопних титула:  Рафаел Надал (3 титуле) (2005–2007.)
Највише узастопних финала:  Рафаел Надал (6 финала) (2009–2014.)
Највише одиграних мечева:  Рафаел Надал (75) 
Највише добијених мечева:  Рафаел Надал (68) 
Највише узастопно добијених мечева:  Рафаел Надал (17)
Највише наступа:  Никола Пјетранђели (22) 
Најбољи проценат победа:  Бјерн Борг и  Род Лејвер (93,75%)
Најстарији шампион:  Бил Тилден, 38 година, 2 месеца и 18 дана (1930.)
Најмлађи шампион:  Бјерн Борг, 17 година, 11 месеци и 2 дана (1974.)
Најдуже финале:  Рафаел Надал –  Роџер Федерер, 6:7(0:7), 7:6(7:5), 6:4, 2:6, 7:6(7:5) (57 гемова) (2006.)
Најкраће финале:  Рафаел Надал –  Роџер Федерер, 6:1, 6:3 (16 гемова) (2013.)

Жене 
Највише титула:  Крис Еверт (5 титула)
Највише финала:  Крис Еверт (7 финала)
Највише узастопних титула:  Кончита Мартинез (4 титуле) (1993–1996.)
Највише узастопних финала:  Кончита Мартинез (5 финала) (1993–1997.)

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација  
 Профил турнира на сајту АТП 
 Профил турнира на сајту ВТА 

Италија
Италија
Спорт у Риму